Риос има више значења:

 Риос, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Риос, Каросерија (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику